Генрих Толстый:

 Генрих (граф Нортхейма) (1055—1101) — с 1083 года граф в Айхсфельде и Риттгау, с 1099 года — маркграф Фризии.
 Генрих I (король Кипра) (1217—1253) — король Кипра с 1218 года
 Генрих I Толстый (ок. 1244—1274) — граф Шампани и Бри (Генрих III), король Наварры (как Энрике I Толстый) с 1270 года
 Генрих IV (герцог Мекленбурга) (1417—1477) — герцог Мекленбургский с 1422 года